

Personnalités 
Kálmán Kalocsay, aussi appelé Kolomano, poète rédacteur et traducteur en espéranto d'origine hongroise, (1891 - 1976)
Rudolf (Emil) Kalman, mathématicien et automaticien américain d'origine hongroise, (1930 - 2016)
Jón Kalman Stefánsson, auteur islandais, (1963 - ..)
László Kálmán (1972- ), joueur et entraîneur hongrois de basket-ball
, musicien de style hongrois traditionnel et tzigane
Jean Kalman, nommé au Molières 2006 dans la catégorie Créateur de lumières
Emmerich Kálmán, en hongrois Kálmán Imre, compositeur hongrois d'opérettes (Princesse Czardas, Comtesse Maritza, ...), (1882-1953)
 Dan Kalman (né en 1952), mathématicien américain.

Personnages de fiction 
Anne Kalman, interprétée par Ingrid Bergman dans Indiscret (Indiscreet) de Stanley Donen en 1958
Mme Kalman, interprétée par Isabella Rossellini dans À la recherche du passé (Left Luggage) en 1998

Sciences 
filtre de Kalman, filtre utilisé en automatique qui doit son nom à Rudolf Kalman.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme

de:Kármán
en:Karman#Family_names
ru:Кальман